est un mot anglais signifiant « joueurs ». Il peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti le .

Littérature 

 Players, roman de  en 1977 ;
 , roman de  publié le .

Cinéma 

 , film d' sorti en 1979 ;
 , film indien d' sorti en 2012 ;
 , film américain de  sorti en 2013.

Télévision 

 , titre original de , les maîtres du jeu, série télévisée diffusée du  au  sur  ;
  ; diffusée du  au  sur   ;
 , sitcom américain diffusée du   au  sur .

Voir aussi